Бакрчи () — село в Тетюшском районе Республики Татарстан. Административный центр Бакрчинского сельского поселения.

География 
Расположено на реке Беденьга в 42 км к юго-западу от г. Тетюши.

История 
Село основано в XVII веке, около 1676 года. В дореволюционных источниках упоминается также как Новая Иркеево.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, деревня Новая Иркеева, служилых татар, крещёных татар, при речке Беденге, вошла в состав Симбирского уезда.

В XVIII — первой половине XIX вв. жители села относились к категории государственных крестьян, нёсших лашманскую повинность.

В 1859 году деревня Бакарчи (Новоиркеево), лашманых крестьян, входила в состав 1-го стана Симбирского уезда Симбирской губернии, в которой в 83 дворах жило 931 человек, имелась мечеть.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Новоиркеево (Бакарчи) Симбирского уезда Симбирской губернии жили 1147 человек (537 мужчин и 610 женщин), из них 1140 мусульман.

В 1905 году переселенцами из села было основано село Новая Беденьга.

Население 
На 1780 г. — 137 служилых татар и 12 крещёных татар; на 1859 г. — в 83 дворах жило 931 человек; на 2010 г. — 375 человек.

Примечания 

Населённые пункты Тетюшского района